Bachleda-Curuś este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Adam Bachleda-Curuś (n. 1958) - antreprenor polonez și funcționar al administrației locale
 Alicja Bachleda-Curuś (n. 1983) - actriță poloneză
 Andrzej Bachleda-Curuś (1923–2009) - cântăreț de operă polonez
 Andrzej Bachleda-Curuś II (n. 1947) - schior alpin polonez
 Andrzej Bachleda-Curuś III (n. 1975) - schior alpin polonez
 Jan Bachleda-Curuś (1951–2009) - schior alpin polonez
 Katarzyna Bachleda-Curuś (n. 1980) - patinatoare poloneză de viteză
 Tadeusz Bachleda-Curuś (n. 1946) - geolog polonez, ministru adjunct al mediului și geolog șef

Nume de familie poloneze